A Liga de Diamante de 2013 foi a quarta edição da liga anual de atletismo, Liga de Diamante. A série contou com catorze eventos realizados de maio a setembro, com o evento final em Bruxelas.

Eventos

Resultados

Campeões de 2013 
{| width="100%" style="font-size:95%"
|valign=top width="50%"|

Ligações externas 

Liga de Diamante
2013 no atletismo